Тошић:

 Тошић, презиме

или

 Владимир Тошић
 Десимир Тошић
 Душко Тошић
 Јелена Костанић Тошић
 Зоран Тошић